«Динамо» — советский футбольный клуб из Московской области. Основан не позднее 1947 года. Последнее упоминание в 1955 году.

Матч Кубка СССР 1949 команда проводила на стадионе «Труд» Подольска.

Достижения 
 В чемпионате СССР — 6-е место в зональном турнире второй группы (1948).
 В кубке СССР — поражение в 1/2 зонального финала (1949).

Известные игроки 
 Поставнин, Николай Васильевич — заслуженный тренер РСФСР.
 Радикорский, Всеволод Константинович.

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Московской области
Спортивные клубы Подольска
